Balt ist der Familienname folgender Personen:
 Marek Balt (* 1973), polnischer Politiker (Sojusz Lewicy Demokratycznej), MdEP
 Monika Balt (* 1951), deutsche Politikerin (PDS)

BALT steht für:
 bronchus-associated lymphoid tissue, System knotenförmiger Ansammlungen von Lymphozyten, siehe MALT

Siehe auch:
 Russo-Balt